Papiria puede referirse a:

 Papiria, una de las 35 tribus de Roma Antigua.
 Papiria, nombre común del género botánico Gethyllis.